Miejscowości na Ukrainie
Mołodiżne, ukr. Молодіжне
 Mołodiżne – osiedle na Krymie
 Mołodiżne – wieś w obwodzie kirowohradzkim
 Mołodiżne – wieś w obwodzie odeskim, w rejonie owidiopolskim
 Mołodiżne – wieś w obwodzie rówieńskim